Первое Первенство по шахматам Прибалтики состоялось в 1931 году в Клайпеде.

Победители 
Перед 1-й мировой войной проводились конгрессы Прибалтийского шахматного союза.

Примечания

Ссылки 
RUSBASE: National Tournaments 

Прибалтика
Шахматные турниры в СССР
Шахматы в Европе